La provincia di Gerona (in catalano: Província de Girona; in castigliano: Provincia de Gerona) è una delle quattro province della comunità autonoma della Catalogna, nella Spagna orientale. Confina con le province di Barcellona a sud e di Lleida a ovest, con la Francia (dipartimento dei Pirenei Orientali in Linguadoca-Rossiglione) a nord e il Mar Mediterraneo a est.

La superficie è di 5.910 km², la popolazione è di 747.157 abitanti.

Il capoluogo è Gerona, altri centri importanti sono Figueres, Blanes e Lloret de Mar.

Comarche 
La provincia di Gerona è suddivisa in 8 comarche, che a loro volta sono suddivise in comuni.

Comuni

Altri progetti

Collegamenti esterni